Günzel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Günzel (1901–1973), deutscher Politiker (FDP), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Karl-Werner Günzel (1914–2013), deutscher Arzt und Autor 
 Klaus Günzel (1936–2005), deutscher Schriftsteller
 Reinhard Günzel (* 1944), deutscher Brigadegeneral a. D.
 Silko Günzel (* 1971), deutscher Schwimmer
 Stephan Günzel (* 1971), deutscher Philosoph und Professor für Medientheorie
 Werner Günzel (1934–2020), deutscher Sportdidaktiker und Hochschullehrer
 Wolf Richard Günzel (* 1941), deutscher Schriftsteller 

Siehe auch:
 Ginzel
 Günzl